Населението на Боливия през 2020 година е 11 633 371 души.

Численост 
Численост според преброяванията на населението:

Департаменти 
Численост на населението в департаментите на Боливия, според преброяванията на населението през годините:

Възрастова структура 
(2006)
 0 – 14 години: 35% (мъже 1 603 982, жени 1 542 319)
 15 – 64 години: 60,4% (мъже 2 660 806, жени 2 771 807)
 над 65 години: 4,6% (мъже 182 412, жени 227 720)

Коефициент на плодовитост 
 2006 – 2.85
 2019 – 2.74

Расов състав 
 55% – индианци
 30% – метиси
 15% – бели

Език 
Испански, кечуа, аймара

Религия 
 97,3% – християни (78% – католици, 16% – протестанти, 3,3% – други)
 2,5% – атеисти
 0,2% – други

Източници

Външни препратки 

География на Боливия
Боливия
Боливия